Józef Mazurek (1894–1959) – lekarz z tytułem doktora, sportowiec, trener, wykładowca, autor podręczników i wojskowy
 Józef Mazurek (1897–1979) – podoficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari